Радаєв: — ерзянське прізвище.
 Радаєв Василь Іванович — ерзянський письменник;
 Радаєв Василь Кузьмич — ерзянський письменник, фольклорист та етнограф, творець ерзянського народного епосу «Сияжар».